A equipa de futebol sub-19 do Futebol Clube do Porto participa na Nacional Juniores A 1ª Divisão.

Títulos

Internacionais 
Blue Stars/FIFA Youth Cup – 1
 2011

Nacionais 
Nacional Juniores A 1ª Divisão – 22
 1952–53, 1963–64, 1965–66, 1968–69, 1970–71, 1972–73, 1978–79, 1979–80, 1980–81, 1981–82, 1983–84, 1985–86, 1986–87, 1989–90, 1992–93, 1993–94, 1997–98, 2000–01, 2006–07, 2010–11, 2014–15, 2015–16

Ver também 
 Futebol Clube do Porto (futebol)
 Futebol Clube do Porto (futebol B)

Futebol Clube do Porto